Freddie Williams (darts) (*1936), een voormalig Engels caller in de dartssport
 Freddie Williams (speedway) (*1926), Welsh speedwayracer
 Freddie Williams (atleet), Canadees middenafstandsloper